Daniel Johannes Theron, dit Danie Theron, (1872-1900), avocat et un chef militaire boer
 Daniel Théron (1947-2013), romancier français connu sous le nom de plume Jack-Alain Léger et auteur-compositeur-interprète connu sous les pseudonymes Melmoth et Dashiell Hedayat.